Гамильшег ():

 Эрнст Гамильшег (1887—1971) — немецкий филолог.
 Франц Гамильшег (1924—2018) — его сын, немецкий правовед.
 Эрнст Гамильшег (род. 1950) — австрийский филолог-византинист.